Esta é uma lista de redes sociais profissionais que possuem verbete na Wikipédia.

Listas de informática
Redes sociais